Всекаре́льский съезд Советов — центральный орган власти в Карельской трудовой коммуне в 1921—1923 годах, затем в Автономной Карельской ССР в 1923—1937 годах.

После принятия Конституции Карельской АССР в июне 1937 новым центральным органом власти был определён Верховный Совет КАССР (Выборы в Верховные Советы РСФСР и Карельской АССР состоялись в июне 1938 года).

Всекарельские съезды Советов 

XI Всекарельский Чрезвычайный съезд Советов был созван для обсуждения проектов Конституций СССР и Автономной Карельской ССР. Съезд начал работу 16 ноября 1936 года и продолжил её в июне 1937 года.

Председатель СНК КАССР П. И. Бушуев, делавший основной доклад на съезде, отметил, что в обсуждении проекта союзной Конституции участвовало 170 тысяч трудящихся республики, которые внесли 979 дополнений и изменений в текст документа. Проект Конституции СССР был назван «крупнейшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма» и единодушно одобрен. Участники прений от каждого района республики тщательно отбирались. Любопытно, что в списках выступающих фиксировалась не только партийность, общественные поручения каждого оратора, но и процент выполнения им производственных норм. Съезд поставил перед советами задачу воспитания в каждом трудящемся «классовой ненависти к врагам социализма». Неоднократно подчеркивалось, что необходимо «выкорчевывать врагов, под какой маской они бы не находились».

Принятие Конституции СССР 5 декабря 1936 года и Конституции РСФСР 21 января 1937 года позволило решить задачу разработки конституции Карельской АССР.

Президиум ЦИК постановлением от 15 апреля 1937 года принял решение опубликовать проект Конституции на русском, финском и карельском языках, а для рассмотрения проекта созывался Чрезвычайный XI съезд Советов Карельской АССР. Конституционная комиссия отмечала, что на заседании съезда необходимо голосовать по каждой статье и каждая статья должна быть зачитана на трех языках.

17 июня 1937 года XI Всекарельский съезд Советов утвердил Конституцию КАССР, написанную в полном соответствии с союзным Основным законом.

См. также 
 Члены ЦИК Автономной Карельской ССР

Литература 
 История Карелии с древнейших времён до наших дней / Науч. ред. Н. А. Кораблёв, В. Г. Макуров, Ю. А. Савватеев, М. И. Шумилов — Петрозаводск: Периодика, 2001. — 944 с.: ил. ISBN 5-88170-049-X
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 1-й Всекарельский съезд Советов. [11—19 февр. 1921 г.]. Ежедневный бюллетень съезда. № № 1-8. — Петрозаводск, 1921. — 40 с.
 2-й Всекарельский съезд Советов. [2—10 окт. 1921 г.]. Ежедневный бюллетень съезда. № № 1-9. — Петрозаводск, 1921. — 58 с.
 3-й Всекарельский съезд Советов. [3—10 окт. 1922 г.]. Ежедневный бюллетень съезда. № № 1-5. — Петрозаводск, Изд. Карисполкома, 1922. —  38 с.
 IV Всекарельский съезд Советов. [10—15 окт. 1923 г.]. Ежедневный бюллетень съезда. № № 1-5. — Петрозаводск, Изд. КарЦИКа, 1923. — 27 с.
 V Всекарельский съезд Советов. [15—21 дек. 1924 г.]. Бюллетень. № № 1—5. — Петрозаводск, Изд. КарЦИКа, 1924. — 101, 92 с. На рус. и фин. яз.

Ссылки 
 Национальный архив Республики Карелия представляет документы и материалы, посвященные истории конституционного строительства нашего края
 Первый Всекарельский съезд Советов: Протоколы. Петрозаводск, 1990.
 Парламентаризм в Карелии, Законодательное Собрание Республики Карелия

История Республики Карелия
Автономная Карельская ССР
Съезды Советов